Barnim – altopiano tedesco
 Circondario del Barnim – circondario rurale del Land tedesco del Brandeburgo
 Altbarnim (lett.: «Barnim vecchia») – frazione del comune tedesco di Neutrebbin
 Neubarnim (lett.: «Barnim nuova») – frazione del comune tedesco di Letschin